Sterrhopterix är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hübner 1825. Sterrhopterix ingår i familjen säckspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Säckspinnare
Sterrhopterix